Mária, a skótok királynője, I. (Stuart) Mária (1542–1587) skót királynő egyik megnevezése
 Mária, a skótok királynője, Antonia Fraser 1969-ben megjelent történelmi életrajza I. Mária skót királynőről, magyarul az Európa Könyvkiadó adta ki 1979-ben. Eredeti címe: Mary Queen of Scots.
 Mária, a skótok királynője, 1971-es brit film Vanessa Redgrave címszereplésével Charles Jarrott rendezésében, eredeti címe: Mary, Queen of Scots.

Hasonló címmel
Mária skót királynő (egyértelműsítő lap)